Американская академия медиевистики (дословно — Средневековая академия Америки,  (до 1980 года писалось — Mediaeval)) — крупнейшая организация медиевистов в США. Основана в 1925 году; появилась в значительной мере благодаря первопроходцу медиевистической науки в США Чарльзу Хомеру Хаскинсу. Находится в Кембридже (Массачусетс).

Издаёт ежеквартальный журнал Speculum. Присуждает премии и награды, гранты и стипендии; среди которых, в частности, медаль Хаскинса (англ.).

Каждой весной академия проводит ежегодное собрание.

См. также 

 :Категория:Члены Американской академии медиевистики
 :Категория:Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
 :Категория:Награждённые медалью Чарльза Хаскинса

Примечания

Ссылки 
 http://www.medievalacademy.org
 https://www.historians.org/about-aha-and-membership/affiliated-societies/medieval-academy-of-america
 https://www.acls.org/societies/societies.aspx?sid=09024862-c9a2-db11-a735-000c2903e717

Американская академия медиевистики